

Geografia
 Saint-Loup-Terrier – comune francese di 170 abitanti situato nel dipartimento delle Ardenne

Persone
 David Terrier (1971) – ex calciatore francese
 Martin Terrier (1997) – calciatore francese

Televisione
 Terriers - Cani sciolti – serie televisiva statunitense

Altro
 Terrier – varie razze canine 
 Livre terrier o Terrier – registro contenente le leggi e altri documenti di una signoria feudale
 RIM-2 Terrier – missile navale
 Segno di Courvoisier-Terrier – teoria medica che tratta la colecisti